Piotr Fiodorow (1827–1894) – rosyjski architekt i radca kolegialny
 Piotr Fiodorow (1906–1953) – radziecki wojskowy, kawaler orderów
 Piotr Fiodorow (ur. 1953) – radziecki i rosyjski dziennikarz
 Piotr Fiodorow (ur. 1982) – rosyjski aktor